Сезон 1944 года стал для ФК «Спартак» Москва 23-м в своей истории. В нем команда приняла участие в возобновившимся кубке страны, пятом по счету. В котором дошла до 1/2 финала, где только в дополнительном матче (первый закончился со счетом 2:2) уступила ленинградскому "Зениту".

Команда

Основной состав

Кубок СССР 1944 
Основная статья: Кубок СССР по футболу 1944

Результаты матчей

Чемпионат Москвы 1944

Результаты матчей 

 Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличатся от действительной.

Итоговая таблица

Кубок Москвы 1944

Результаты матчей 
 Данных об участии Спартака нет.

Кубок управления Промкооперации при СНК РСФСР

Отборочные игры

Результаты матчей

Итоговая таблица

Финальная стадия

Результаты матчей

Итоговая таблица

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Литература

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Сезон клуба на сайте болельщиков Fanat1k.ru
 Сезон клуба на сайте футбольной статистики FootballFacts.ru

1944
Спартак Москва